Iramuco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Irámuco, ort, Guanajuato, Acámbaro, 
 Iramuco, Salvador Escalante, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Iramuco, Huetamo, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar